Fall kan syfta på:

 Fall (fysik) – tyngdacceleration av en kropp, med eller utan luftmotstånd
 Fall (geometri) – kvoten mellan höjdskillnad och horisontell längd
 Fall (hydroteknik) – energilinjens lutning och anges ofta i promille
 Vattenfall – en plats där ett vattendrag faller rakt ned
 Fall (segling) – lina eller vajer på ett fartyg
 "Fall" (sång), en låt av Brandy
 Fritt fall – fall utan luftmotstånd
 Fallstudie – en forskningsmetod
 Fallteknik – färdigheten att falla säkert
 Kriminalfall – en process där ett brott begås eller misstänks begås

Platser
 Fall, Sjundeå – en by i Sjundeå, Finland
 Fall, Norge – en ort i Söndre Land, Norge

Personer
 Leo Fall (1873–1925), en österrikisk tonsättare

Se även 
The Fall